Робертс, Билл:
 Робертс, Билл (1899—1974) — американский аниматор и режиссёр.
 Робертс, Билл (1912—2001) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.